Der Marathon de la Route war ein Langstrecken- bzw. Sportwagenrennen, welches von 1965 bis 1971 auf  Nord- und Südschleife des Nürburgrings ausgetragen wurde. Das Rennen ging meist über  mehr als 80 Stunden und wurde von der Royal Motor Union ausgerichtet.

Geschichte

Gesamtsieger

Einzelnachweise 

Nürburgring
Erstveranstaltung 1965
Letzte Veranstaltung 1971
Motorsportrennen
Motorsportwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Rheinland-Pfalz
Sport (Eifel)